Бредсдорф () — фамилия. Известные носители:

  (род. 1937) — датский литературный критик.
 Бредсдорф, Элиас (1912—2002) — датский писатель.